Девідсон (округ, Північна Кароліна)
Девідсон (округ, Теннессі)